Tunel Karawanki, Tunel pod Karawankami (, ) – dwa tunele: jeden drogowy i jeden kolejowy, wydrążone pod masywem górskim Karawanki, łączące Austrię ze Słowenią:
 Tunel Karawanki (drogowy) – jednotubowy (jednojezdniowy), zbudowany w latach 1986–1991, stanowiący część europejskiej trasy E61, pomiędzy austriacką autostradą A11 i słoweńską autostradą A2, w latach 2018–2025 rozbudowywany o drugą tubę wraz z drugą jezdnią;
 Tunel Karawanki (kolejowy) – dwutorowy, długości 7976 m, zbudowany w latach 1900–1906, jako część linii kolejowej z Pragi do Triestu.

Tunele drogowe
Tunele kolejowe
Tunele w Austrii
Tunele w Słowenii
Transport drogowy w Austrii
Transport drogowy w Słowenii
Transport kolejowy w Austrii
Transport kolejowy w Słowenii